Al-Jubbâ'i est un patronyme porté par deux théologiens :

 Abu 'Ali Al-Jubbâ'i, le père d'Abū Hāshīm ;
 Abū Hāshīm al-Jubbā'ī, le fils d'Abu 'Ali.

Voir aussi 

 Jûbba